Юрий Глебов:
 Глебов, Юрий Николаевич (1873—1926) — член Государственной думы.
 Глебов, Юрий Яковлевич (1930—2017) — председатель Омского горисполкома (1982—1991), заслуженный строитель РСФСР, почётный гражданин Омска.